Henri Denis peut désigner :
 Henri Denis (1877-1957), général et ministre belge ;
 Henri Denis (1876-1977), général français ;
 Henri Denis (1940-), illustrateur belge ;
 Henri Denis (1913-2011), économiste ;
 Henri Denis (1921-2015), théologien.